

Пянкі — село в гміні Росьцишево Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Пянкі — село в гміні Збуйна Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Пянкі — село в гміні Ожиш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства